Мууга — эстонский топоним:

 Мууга — морской порт в Эстонии.
 Мууга — залив Балтийского моря.
 Мууга — деревня в уезде Харьюмаа, Эстония.
 Мууга — деревня в уезде Ляэне-Вирумаа, Эстония.
 Мууга — мыза в уезде Ляэне-Вирумаа, Эстония.
 Мууга — район города Маарду, Эстония.